Appartenente al gruppo etnico dei curdi
Lingua curda